Žárov nebo Žarov může být:
Žarov, český název polského města Żary v Lubušském vojvodství
Žárov, Žáry, český název polského města Żory v Slezském vojvodství
Dolní Žárov, alternativní název vesnice Dolní Žďár, části obce Hajnice v okrese Trutnov
Horní Žárov, alternativní název vesnice Horní Žďár, části obce Hajnice v okrese Trutnov

Související články 
 Žár
 Žáry
 Žárová
 Žárovná
 Žárovka
 Žárovec
 Žárovice
 Žároviště
 Žďár